Francesco I de' Medici (1541-1587) – Granduca di Toscana
Francesco di Ferdinando de' Medici (1594-1614) – Principe di Toscana e principe di Capestrano
Francesco di Cosimo de' Medici (1614-1634) – Sesto figlio di Cosimo II de' Medici e Maria Maddalena d'Austria
Francesco Maria de' Medici (1660-1711) – Cardinale italiano